Россия впервые участвовала на летних Олимпийских играх 1900 года. Была представлена фехтовальщиками Юлианом Мишо и Петром Заковоротом, конниками Ильёй Поляковым и Владимиром Орловым, а также велогонщиком Алексеем Бутылкиным.

Соревнования

Фехтование 

В соревнованиях по сабле среди маэстро также участвовал третий российский спортсмен, но известно только то, что он выбыл в первом раунде.

Юлиан Мишо и его ученик Пётр Заковорот — офицеры русской армии из Варшавы. Фамилия Петра Заковорота в протоколе была искажённо написана как «Закарот» (Zacharot).

Конный спорт 

Эли де Поляков (Илья Поляков) участвовал в комбинированных охотничьих упражнениях в верховой езде с седлом (движение шагом, рысью, аллюром и галопом и прыжки через два низких забора) не попал в четвёрку лучших. В соревнованиях почтовых экипажей, запряжённых четырьмя лошадями, также не попал в число четырёх лучших.

Князь Владимир Орлов участвовал в соревнованиях почтовых экипажей, запряжённых четырьмя лошадями, не попав в четвёрку лучших.

Результаты неофициальных соревнований

Велоспорт 

Московский велогонщик  Алексей Бутылкин выступал среди профессионалов. В индивидуальном спринте выбыл в 1/8 финала. В гонках на тандемах вместе с Люсьеном Гронье из Франции занял последнее, 3-е место в четвертьфинале. В гонке по очкам не попал в число призёров.

Жюри 
Среди членов жюри представителями России были:
 Шарль Боткин (в протоколе: Charles BOTKINE) — фехтование на шпагах
 Адам Богатский (Adam de Bogatski) капитан драгунов Волынского лейб-гвардейского полка — фехтование на саблях.
 De Bioncourt — стрельба.
 Князь Сергей Голицын (le prince Serge GALITZINE) — конный спорт.
 Князь Трубецкой (le prince TROUBETZKOY) — конный спорт.
 Адмирал Николай Зеленой (l’amiral DE ZËLÉNOY Nicolas), представитель министра Императорского флота России — парусный спорт
 Граф Ностиц (le comte NOSTITZ) — парусный спорт
 Государственный советник Иван Дмитриевич Гопфенгаузен (Hoppenhausen, conseiller d'État) — соревнования пожарных (президент жюри)
 Полковник Кирилов (le colonel N. KIRILOFF) — соревнования пожарных
 М. Кованько (M. Kowanko) — главный судья от России (Commissaire général)

Примечания

Ссылки 

 Медалисты соревнований на сайте МОК 
 Результаты Игр 
 Официальный протокол игр 

Страны на летних Олимпийских играх 1900 года
Российская империя на Олимпийских играх